Петі́ () — французьке прізвище. Відомі носії:

 ‎Аманду Петі (, справжнє ім'я — ; 1976) — португальський футболіст.
 Еммануель Петі (; 1970) — французький футболіст.
 Жан Петі (; 1949) — французький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Жан Петі (, (1914—1944) — бельгійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 П'єр Петі (; 1831–1909) — французький фотограф.
 Ролан Петі (; 1924–2011) — французький танцівник і хореограф.

Петі-Валь — громада в кантоні Берн

Інше 
 7740 Петі (7740 Petit) — астероїд головного поясу, відкритий 6 вересня 1983 року.